Babul Makmur (plaats), een plaats in het onderdistrict Simeulue Barat
 Babul Makmur (onderdistrict), een onderdistrict van Aceh Tenggara